Matthias Trattnig (né le  à Graz en Autriche) est un joueur professionnel autrichien de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 1995, il débute dans le championnat d'Autriche avec l'EC Graz. Il rejoint ensuite l'Amérique du Nord. Avec l'Université du Maine, il remporte le championnat NCAA 1999 et le Hockey East 2000. En 
2001, il passe professionnel avec le Djurgårdens IF en Elitserien. Il a évolué  avec les Huskies de Cassel en DEL et le Crunch de Syracuse dans la ligue américaine. En 2005, il se joint alors à l'EC Red Bull Salzbourg et ajoute quatre titres nationaux à son palmarès en 2007, 2008, 2010 et 2011. L'équipe remporte la coupe continentale 2010.

Carrière internationale 
Trattnig représente l'équipe d'Autriche de hockey sur glace en senior depuis 1999. Il a participé aux Jeux olympiques de 2002.

Trophées et honneurs personnels

Championnat du monde 
2010 : nommé meilleur défenseur de la division 1 groupe A.
2012 : nommé meilleur défenseur de la division 1 groupe A.
2012 : nommé dans l'équipe type des médias de la division 1 groupe A.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1995-1996|| EC Graz|| Autriche|| 17|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| Capital District|| NYJHL || 51|| 30|| 54|| 84|| 64|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| Université du Maine || NCAA|| 34|| 8|| 9|| 17|| 30|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Université du Maine|| NCAA|| 39|| 5|| 5|| 10|| 32|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| Université du Maine|| NCAA|| 39|| 8|| 11|| 19|| 26|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Université du Maine|| NCAA|| 37|| 11|| 13|| 24|| 51|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Djurgardens IF Stockholm|| Elitserien|| 44|| 4|| 5|| 9|| 26|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2002-2003|| Djurgardens IF Stockholm|| Elitserien|| 48|| 7|| 5|| 12|| 67|| 12|| 3|| 2|| 5|| 16
|-
| 2003-2004|| Kassel Huskies || DEL|| 52|| 12|| 19|| 31|| 72|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2004-2005|| Crunch de Syracuse|| LAH|| 68|| 7|| 11|| 18|| 68|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2005-2006|| EC Red Bull Salzbourg|| EBEL|| 47|| 14|| 40|| 54|| 125|| 11 || 3 || 5 || 8 || 20
|-
| 2006-2007|| EC Red Bull Salzbourg|| EBEL|| 55|| 28|| 38|| 66|| 90|| 6 || 3 || 5 || 8 || 20
|-
| 2007-2008|| EC Red Bull Salzbourg|| EBEL|| 53|| 19|| 24|| 43|| 99|| 15 || 5 || 6 || 11 ||18
|-
| 2008-2009|| EC Red Bull Salzbourg|| EBEL|| 45|| 23|| 28|| 51|| 111|| 13 || 2 || 7 || 9 || 6
|-
| 2009-2010|| EC Red Bull Salzbourg || EBEL|| 50|| 9|| 28|| 37|| 92|| 8|| 1|| 1|| 2|| 20
|-
| 2009-2010|| EC Red Bull Salzbourg || CC || 3|| 0|| 7|| 7|| 0|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| EC Red Bull Salzbourg || EBEL|| 47|| 14|| 30|| 44|| 94|| 16|| 5|| 7|| 12|| 35
|-
| 2011-2012|| EC Red Bull Salzbourg || EBEL|| 47|| 9|| 21|| 30|| 56|| 6|| 1|| 2|| 3|| 20
|-
| 2012-2013|| EC Red Bull Salzbourg || EBEL|| 43|| 9|| 17|| 26|| 60|| 12|| 4|| 3|| 7|| 6
|-
| 2013-2014|| EC Red Bull Salzbourg || EBEL|| 20|| 1|| 11|| 12|| 45|| 14|| 2|| 3|| 5|| 16
|-
| 2014-2015 || EC Red Bull Salzbourg || EBEL|| 51 || 11 || 16 || 27 || 77 || 9 || 2 || 4 || 6 || 11
|-
| 2015-2016 || EC Red Bull Salzbourg || EBEL|| 40 || 9 || 15 || 24 || 73 || 19 || 5 || 4 || 9 || 12
|-
| 2016-2017 || EC Red Bull Salzbourg || EBEL|| 48 || 11 || 19 || 30 || 42 || 10 || 2 || 2 || 4 || 6
|-
| 2017-2018 || EC Red Bull Salzbourg || EBEL|| 33 || 2 || 8 || 10 || 32 || 17 || 3 || 2 || 5 || 16
|-
| 2018-2019 || EC Red Bull Salzbourg || EBEL|| 36  || 4 || 6 || 10 || 34 || 13 || 2 || 2 || 4 || 14

Références 

Naissance en septembre 1979
Naissance à Graz
Joueur international autrichien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Kassel Huskies
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Black Bears du Maine